

События 
 Завершение покорения турками Боснии (кроме округа Яйце).
 1463—1482 — Шах Бахмани Мухаммед III (1454-82). Его везир Махмуд Гаван.
 На восточные провинции царства Мали напали сонгаи. С юга усилился натиск племён моси.
 1463—1471 — Присоединение к государству инков областей кечуа, чиму, хибара.
 1463 год — Присоединение города Ярославля к княжеству Московскому, покорение Пермского края и Ростова.

Родились 
 Фридрих III Мудрый — курфюрст саксонский (ум. в 1525).
 Джованни Пико делла Мирандола — итальянский философ (ум. в 1494).
 Катерина Сфорца — графиня города Форли, одна из знаменитейших женщин эпохи Возрождения в Италии.

См. также: :Категория:Родившиеся в 1463 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1463 году
 Мария Гелдернская — королева Шотландии (род. в 1432).

См. также